Сан-Жозе () — бразильский клуб из Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул
 Сан-Жозе () — бразильский клуб из Рио-де-Жанейро
 Гремио Эспортиво Сан-Жозе () — бразильский клуб из Кашуэйра-ду-Сул, штат Риу-Гранди-ду-Сул
 Сан-Жозе () — бразильский клуб из Сан-Жозе-дус-Кампуса, штат Сан-Паулу